El levantamiento de potencia adaptado fue incluido en los Juegos Paralímpicos de Verano desde la séptima edición que se celebró en Nueva York (Estados Unidos) y Stoke Mandeville (Reino Unido) en 1984.

Ediciones

Medallero histórico 
Actualizado hasta Tokio 2020.

Referencias

Enlaces externos 
 

 
Deportes en los Juegos Paralímpicos